Het seizoen 2003–2004 van Willem II was het 49ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Tilburg sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club speelde net als het voorgaande seizoen, toen het op de elfde plaats eindigde, in de Eredivisie. De ploeg stond voor het tweede jaar op rij onder leiding van trainer-coach Mark Wotte, die Hans Westerhof was opgevolgd op 1 juli 2002. Wotte vertrok in de winterstop naar Feyenoord  waarna assistent André Wetzel het seizoen afmaakte.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2003/04 en als zevende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Intertoto Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Willem II vertegenwoordigden in de UEFA Intertoto Cup 2003 in de wedstrijden tegen het Zwitserse FC Wil.

 2003/04
Nederlandse voetbalclub 2003/04